Дженнифер Арментроут (; род. 11 июня 1980 года) — американская писательница, пишущая произведения для подростков.

Творчество 

Некоторые из ее работ были в списке бестселлеров New York Times. Серия Lux ("Лаксены"), история девушки Кэти, влюблённой в инопланетянина Дэймона, разошлась в количестве более 500 000 экземпляров. Многие романы Арментроут относятся к жанру современной "городской" фэнтэзи, однако большим успехом для неё стала серия "Из крови и пепла", написанная в жанре "высокой" фэнтэзи. Первые три книги серии, вышедшие в независимом издательстве Blue Box Press, разошлись в количестве общей сложностью 900 000 экземпляров (считая продажи книг как на бумаге, так и в электронном виде). Первая книга ("Из крови и пепла") была выбрана лучшей романтической книгой 2020 года читателями Goodreads.

Публикации

Книги напечатанные под именем Дж. Арментроут

Серия Covenant 
 Daimon (2011)
 Half-Blood (2011)
 Pure (2012)
 Deity (2012)
 Elixir (2012)
 Apollyon (2013)
 Sentinel (2013)

Серия Titan 
 The Return (2015)
 The Power (2016)
 The Struggle (2017)
 The Prophecy (2018)

СерияLux 
 Obsidian (2011)
 Onyx (2012)
 Opal (2012)
 Origin (2013)
 Opposition (2014)
 Shadows (2012)
 Oblivion (2015)

Серия Arum 
 Obsession (2013)

Серия Dark Elements 
 Bitter Sweet Love (2013)
 White Hot Kiss (2014)
 Stone Cold Touch (2014)
 Every Last Breath (2015)

Трилогия Wicked 
 Wicked (2014)
 Torn (2016)
 Brave (2017)

Серия de Vincent 
 Moonlight Sins (2018)

Серия From Blood and Ash 
 From Blood And Ash (2020), русский перевод: Дженнифер Арментроут. Из крови и пепла / Пер. Н. Луц. М.: АСТ, 2021 ISBN 978-5-17-134448-1
 A Kingdom of Flesh and Fire (2020), русский перевод: Дженнифер Арментроут. Королевство плоти и огня / Пер. Н. Луц. М.: АСТ, 2021 ISBN 978-5-17-136066-5
 The Crown of Gilded Bones (2021)
 The War of Two Queens (планируется в 2022)

Отдельные романы 
 Cursed (2012)
 Don’t Look Back (2014)
 Dead List (2015), русский перевод: Дженнифер Арментроут. Список возмездия / Пер. И. Литвиновой. М.: АСТ, 2017 ISBN: 978-5-17-098191-5
 Italian on duty (2014)
 The Problem with Forever (2016), русский перевод: Дженнифер Арментроут. Проблема с вечностью / Пер. И. Литвиновой. М.: АСТ, 2017 ISBN: 978-5-17-101359-2
 Till Death (2017)
 If There’s No Tomorrow (2017), русский перевод: Дженнифер Арментроут. Если завтра не наступит / Пер. О.С. Захватовой. М.: АСТ, 2019 ISBN: 978-5-17-117099-8

Книги, написанные под ее псевдонимом Дж. Линн

Серия Gamble Brothers 
 Tempting the Best Man (2012)
 Tempting the Player (2012)
 Tempting the Bodyguard (2014)

Серия Wait for You 
 Wait for You (2013)
 Trust In Me (2013)
 Be With Me (2014)
 Believe in Me (2014)
 The Proposal (2014)
 Stay With Me (2014)
 Fall With Me (2015)
 Dream of You (2015)
 Forever With You (2015)
 Fire in You (2016)

Серия Frigid 
 Frigid (2013)
 Scorched (2015)

Отдельные романы 
 Unchained (2013)

Примечания

Ссылки 
 Лаборатория Фантастики, Биография,Книги 
 Официальный сайт 

Писательницы США
Писательницы XXI века